Óscar Flores (u Oscar Flores) puede referirse a los siguientes hombres:

 Oscar Flores Sánchez (1907-1986), gobernador mexicano.
 Oscar Flores Tapia (1913-1998), gobernador mexicano.
 José Oscar Flores (n. 1971), futbolista argentino.
 Óscar Flores López (n. 1976), actor de doblaje mexicano.